Jatikuwung (Gondangrejo)
 Jatikuwung (Jatipuro)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing